Liebe peut désigner :
 amour en allemand

Patronymie 

 Otto Liebe (1860—1929), juriste et homme politique danois.

Titres 

 Unmögliche Liebe est un film allemand réalisé par Erich Waschneck, sorti en 1932 ;
 Liebe est un film ouest-allemand réalisé par Horst Hächler, sorti en 1956 ;
 Eine Liebe in Deutschland est un film franco-allemand du réalisateur polonais Andrzej Wajda, sorti en 1983 ;
 Liebe est une chanson de Laurent Voulzy apparaissant dans l'album Bopper en larmes, sorti en 1983 ;
 Meine Liebe est un anime de 2004 du studio Bee Train et réalisé par Kōichi Mashimo ;
 Scheiss Liebe est une chanson de LaFee sortie en 2009 ;

Divers 
 (7696) Liebe est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi 
 
 

Patronyme germanique